, также известно как  — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1610—1871). Располагалось в провинциях Овари, Мино и Синано (сейчас западная часть префектуры Аити).

История 

Административный центр княжества: замок Нагоя в городе Нагоя.

Доход хана: 619 500 коку риса.

В 1595—1600 годах провинция Овари с резиденцией в замке Киёсу (доход 240 тыс. коку) находилась под контролем даймё Фукусимы Масанори (1561—1624), вассала Тоётоми Хидэёси. В 1600 году после победы Токугавы Иэясу в битве при Сэкигахаре Фукусима Масанори был переведен из Овари в провинцию Аки, где получил во владение княжество Хиросима.

В 1610 году княжество Овари было передано во владение 6-летнему Токугаве Ёсинао, девятому сыну первого сёгуна Токугавы Иэясу.

Овари-хан управлялся боковой ветвью сёгунской династии Токугава, которая относилась к симпан-даймё и имела статус . Князья Овари-хана занимали первое место среди госанкэ, трёх наиболее значительных ветвей рода Токугава. Княжество Овари было крупнейшим доменом рода, не считая владений сёгунов.

Овари-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии